GROUP-E – applicazione web che riunisce in un'unica piattaforma le funzioni di un groupware, di gestione progetti e di business server
Larry Groupé – compositore statunitense